L'université de Grenoble peut désigner :
 l’Université de Grenoble, une université française créée en 1339 , divisée de 1968 à 2016 et recréée sous le nom de Université Grenoble-Alpes (UGA) ;
 l'ancienne université Joseph-Fourier - Grenoble I (UJF) ;
 l'ancienne université Pierre-Mendès-France - Grenoble II (UPMF) ;
 l'ancienne université Stendhal - Grenoble III ;
 l'ancienne communauté Université Grenoble-Alpes, une communauté d'universités et établissements (ComUE) fondée en .